Населені пункти в Чехії:

 Козмиці (Бенешов)
 Козмиці (Опава)